Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue des Juifs (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence (ancienne ou actuelle) d'une large population juive dans la rue ou le quartier.

en  
la rue des Juifs, à Vlora

en  
la rue des Juifs (Jüdenstraße), à Berlin
la rue des Juifs (Jüdenstraße), à Francfort
la rue des Juifs (Jüdenstraße), à Gotha

en  
la rue des Juifs (Jüdenstraße), à Vienne

en  
En Belgique, on trouve une rue des Juifs dans les localités suivantes : Baudour, Bièvre, Bourlers, Charneux, Couvin, Andrimont (section de Dison), Doische, Douvrain, Fontaine-l'Évêque, Forchies-la-Marche, Gedinne, Givry, Grandrieu, Grosage, Heer, Hélécine, Herchies, Jurbise, Matagne-la-Grande, Mons, Mussy-la-Ville, Nismes, Nivelles, Onnezies et Vance ainsi qu'une Joden straat à Anvers, Budingen, Gand, Guigoven (Jodensteeg), Herenthout, Herk-de-Stad (Jodestraat), Léau, Louvain, Malines, Saint-Trond, Tirlemont (à Bost et aussi une Jodenbeemdstraat au village de Kumtich).
la rue des Juifs (‘’Judenstrasse’’), à Eupen
la rue des Juifs, à Mons
la rue des Juifs, à Viroinval

en  
l’ancienne rue des Juifs, à Paris (aujourd’hui: rue Ferdinand-Duval)
la rue aux Juifs, à Rouen
la rue des Juifs, à Strasbourg

en  
la rue des Juifs (Jews street), à Kochi (Kerala)

en  
la place des Juifs, à Cracovie

au  
la rue des Juifs (Jews walk), à Londres

en  
la rue des Juifs (Jüdenstraße), à Zurich

Voir aussi 
Juiverie, un quartier où vivent des Juifs, au Moyen Âge.

Juifs